Agustí Torelló i Mata (1935), enòleg, fundador de la cava que porta el seu nom
 Agustí Torelló i Ros (1863-1932), músic, director d'orquestra i compositor